Segons el llibre del Gènesi capítol vint-i-cinquè, Mixmà va ser un dels dotze fills d'Ismael. El Primer llibre de les Cròniques citava el nom dels seus tres fills: Xamua, Zacarió i Obed.

Referències 

Fills d'Ismael